Pál Vásárhelyi ist der Name folgender Personen: 

* Pál Vásárhelyi (Wasserbautechniker) (1795–1846), ungarischer Wasserbautechniker
 Pál Vásárhelyi (Eiskunstläufer), ungarischer Eiskunstläufer